Атлетски супер гран при Катара 2018. одржан је 4. маја 2018. на стадиону Спортског центра Катар у Дохи (Катар). Ово је први од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2018.

Сатница 
.

Времена су дата према локалном времену UTC +1.

Резултати такмичења

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

200 м 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 20:36.

Ветар +1,3 м/с

400 м 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 19:03.

800 м 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 20:25.

400 м препоне 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 19:53.

Скок увис 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 18:55.

Троскок 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 18:50.

Бацање копља 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 19:40.

Жене

100 м 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 19:26.

Ветар +1,5 м/с

1.500 м 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 19:13.

3.000 м 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 20:45.

100 м препоне 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 20:15.

Ветар: +0,5 м/с

Скок мотком 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 18:10.

1 повукла се са такмичења

Бацање диска 
Такмичење је одржано 4. маја 2018. године у 18:15.

Рекорди

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ
 Комплетни резултати митинга
 Освојени бодови после 1. митинга

Атлетски супер гран при Катара
ИААФ Дијамантска лига 2018.